Анос:

Топоним 
 Анос — река в России, протекает в Республике Алтай.
 Анос — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи.
 Анос — село в Республике Алтай (Россия).

Имя 
 Анос — первый князь Абазгии в диване абхазских царей, основатель династии Аносидов.